

Persone 
 Luigi Loreto (1963) – storico italiano
 Rocco Vito Loreto (1943) – politico italiano

Geografia 
Molte regioni, città, strade, chiese, cappelle portano il nome di Loreto in riferimento alla Basilica della Santa Casa. Un elenco relativamente esauriente è stato stabilito nella pagina Madonna di Loreto (edifici e luoghi internazionali)

Argentina 
 Loreto – città della provincia di Santiago del Estero
 Loreto – città della provincia di Corrientes

Brasile 
 Loreto – comune dello Stato del Maranhão

Bolivia 
 Loreto – città della Bolivia

Filippine 
 Loreto – municipalità della provincia di Agusan del Sur
 Loreto – municipalità della provincia di Isole Dinagat

Italia 
 Loreto – comune in provincia di Ancona, sede del santuario della Santa Casa di Loreto
 Loreto Aprutino – comune in provincia di Pescara
 Loreto – frazione di Fossano in provincia di Cuneo
 Loreto – quartiere di Bergamo
 Piazzale Loreto – piazza di Milano
 Loreto – stazione della metropolitana di Milano

Messico 
 Loreto – comune messicano nello Stato della Bassa California del Sud
 Loreto – comune messicano nello Stato di Zacatecas

Paraguay 
 Loreto – distretto nel dipartimento di Concepción

Perù 
 Loreto – regione con capoluogo Iquitos
 Loreto – provincia con capoluogo Nauta

Svizzera 
 Loreto – quartiere di Lugano

Marina 
 Loreto – piroscafo italiano affondato nel 1942 da un sommergibile inglese davanti alla costa palermitana, causando 124 morti (tra cui 123 prigionieri di guerra indiani)
 Loreto – bulk carrier indonesiano, varato nel 1999, di 25.000 tonnellate

Altro 
 Loreto – famiglia storica italiana
 Loreto  – nome proprio di persona italiano maschile e femminile
 Gramma loreto – piccolo pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Grammatidae
 Loreto (diminutivo dello spagnolo loro, "pappagallo", cfr. Loriini) è un nome dato comunemente ai pappagalli
 Loreto 07 (Incontro nazionale dei giovani 2007) – evento di ispirazione religiosa svoltosi nel 2007

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria di Loreto
Cappella della Madonna di Loreto
Loretto